Saint-Pierre-d'Entremont (Isère) – comune francese
 Saint-Pierre-d'Entremont (Orne) – comune francese
 Saint-Pierre-d'Entremont (Savoia) – comune francese